Mastacembelidae är en familj av fiskar. Mastacembelidae ingår i ordningen Synbranchiformes, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Mastacembelidae 87 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Mastacembelidae